El Ocotal kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Ocotal, Hidalgo, Huehuetla, 
 El Ocotal, Huitiupán, 
 El Ocotal, Tila, 
 El Ocotal, Puebla, Amixtlán, 
 El Ocotal, Jitotol, 
 El Ocotal, Ocosingo, 
 El Ocotal, Delstaten Mexiko, Atlautla, 
 El Ocotal, Oaxaca, San Francisco Chapulapa, 
 El Ocotal, Altamirano, 

Robotskapade Mexikoförgreningar